Kortländer ist der Name von:

 Bernd Kortländer (* 1947), deutscher Literaturwissenschaftler
 Michael Kortländer (* 1953), deutscher Bildhauer und Maler